Степанянц или Степаньянц () — армянская фамилия.

Известные носители:

 Степанянц, Мариэтта Тиграновна (род. 1935) — советский и российский философ и востоковед.
 Степаньянц, София Давидовна (1934—2015) — советский, российский зоолог, книдариолог и популяризатор науки, специалист по гидроидным.

См. также